У́тер Пендра́гон (, , ) — легендарный король бриттов, отец короля Артура.

Происхождение и имя 
Имя Утер () в переводе означает «ужасный». Эпитет «Пендрагон»:
 Гальфрид (Джеффри) Монмутский перевёл как «голова дракона».
 В переводе с валлийского «главный дракон», то есть «военачальник».

Согласно хронике Гальфрида Монмутского, Утер, прозванный впоследствии Пендрагон, был младшим из трёх сыновей короля Константина, призванного в Британию для защиты острова от нападений пиктов, скоттов и саксов.

Согласно циклу легенд о Граале, старший брат Утера — Амвросий Аврелиан перед битвой увидел в небе комету, похожую на дракона. Он воспринял это знаком предстоящей победы и приказал изобразить на знамёнах красного дракона и сам принял прозвище Пендрагон (по версии Гальфрида Монмутского это был сам Утер). После его смерти Утер взял этот псевдоним себе. По генеалогии Bonedd yr Arwyr («Происхождение героев»), кроме Артура, у Утера была дочь Анна, мать святой Нонны и бабка святого Давида Валлийского. Согласно поэме Dialogue of Arthur and Eliwlod, у Утера был ещё сын Мэдок (Madoc ap Uthyr), отец Эливлода и единокровный брат Артура.

В ранней валлийской литературе 
Утер неоднократно фигурирует в ранней валлийской литературе, часто в связи с Артуром. Он упоминается в поэме артуровского цикла Pa gur yv y porthaur («Что за человек привратник?») и увековечен в «Посмертной песне Утеру Пену» из Книги Талиесина. Триады называют его создателем одного из Трех великих волшебств острова Британия, которому его научил мудрец Мену.

Легенда 
Согласно британским мифам, Утер до безумия полюбил прелестную Игрэйн, супругу герцога Горлойса. Волшебник Мерлин предложил Утеру свою помощь. Король сможет провести ночь с Игрэйн при условии, что отдаст Мерлину на воспитание родившегося ребёнка. Утер согласился и приняв с помощью магии Мерлина облик герцога Горлойса, овладел Игрэйн, после чего и родился будущий владыка Камелота король Артур. Вскоре Утер в сражении у замка Тинтагиль убил Горлойса и женился на герцогине Игрэйн, а младенца Артура согласно договору отдал магу Мерлину. Вначале Мерлин воспитывал Артура сам, а затем отдал ребёнка на воспитание благочестивому сэру Эктору, так как не надеялся, что наследник престола сможет сохранить чистоту души, живя при дворе, где царят вражда и зло.

Чувствуя приближение скорой смерти и желая сохранить королевство единым, Утер Пендрагон решил положить конец постоянной вражде и междоусобице среди своих рыцарей и обратился за помощью к Мерлину, который по-прежнему время от времени появлялся при дворе Утера Пендрагона и не оставлял короля своими советами. Мерлин после недолгого размышления сказал Утеру:
«Для утверждения могущества рода твоего, надо тебе соорудить вечный Круглый Стол, за которым было бы место лишь самым мудрым и храбрым рыцарям твоей земли. Пусть эти рыцари заключат между собой вечный союз, чтобы помогать тебе и твоим наследникам, и пусть этот стол станет залогом бессмертия твоего рода. Стол должен быть круглым, потому что все рыцари, сидящие за ним, будут равны между собою — старый и молодой, царского и крестьянского рода — все должны служить одному господину, Спасителю нашему, и ходить на подвиги во имя Христа, защищая слабых, угнетенных и притесненных.»
Обрадовался Утер такому предложению и поручил Мерлину это дело. Когда все было готово, выбрали пятьдесят самых доблестных рыцарей, и каждому назначил Мерлин его место, а угощал и обносил их кушаньем сам король, и тогда только сел Утер за стол, когда они все уже насытились. Так пировали они за этим столом всю неделю Святой Троицы, и было великое веселье в эти дни при дворе Утера. Когда же разъехались по домам все другие гости, рыцари и бароны, дамы и герцоги, обратился король к сидевшим за столом рыцарям и спросил их, что намерены они делать. И сказали они все, как один человек, что хотят остаться жить в этом городе, охранять Круглый Стол и отсюда ходить на подвиги Христовы. Дивился король, что так легко само собой исполнилось его тайное желание. Каждый рыцарь получил за столом такое место, которого бы хватило на троих, и осталось только одно незанятое место. Мерлин сказал, что оно будет занято лишь после смерти Утера, при его наследниках, и что тот из его потомков, который займет это место, будет рыцарь, чистый душой и телом, но что прежде должен он будет совершить все подвиги, связанные с поисками сосуда Грааля.

Прототипы 
 Братья Эрбин Думнонийский, Мерхион и Дигаин, или же он был их четвёртым братом.
 Мейриг ап Теудриг — король Гвента. Некоторые исследователи считают Мейрига прообразом легендарного Утера Пендрагона, чьё имя, означающее в переводе «прекрасный командир», возможно, было эпитетом Мейрига.
 Масгвид Глофф — король Элмета, жил в предполагаемое время жизни Утера Пендрагона. У него был сын Артуис ап Масгвид.
 Эйнион — король Гвинеда. Его прозвище «Вспыльчивый» на валлийском «Yrth», похоже на слово «Uthr», которое означает «Ужасный».
 Вортимер — является прототипом Утера Пендрагона.

Семейное дерево (по Мэлори)

См. также 
 Замок Пендрагон

Примечания

Литература 
 Bromwich, Rachel (2006). Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain. University Of Wales Press. ISBN 0-7083-1386-8.

Ссылки 
 Утер Пендрагон на сайте Early British Kingdoms Дэвида Нэша Форда. 

История Великобритании
Персонажи артурианы